Гай Касий Лонгин може да се отнася за:

 Гай Касий Лонгин - римски сенатор, ключова фигура в заговора срещу Юлий Цезар
 Гай Касий Лонгин (консул 171 пр.н.е.)
 Гай Касий Лонгин (консул 124 пр.н.е.)
 Гай Касий Лонгин (консул 96 пр.н.е.)
 Гай Касий Лонгин (консул 73 пр.н.е.)
 Гай Касий Лонгин (юрист) – римски юрист